Paloma Márquez  (Tijuana, Mexikó, 1986. április 12. –) mexikói színésznő.

Élete 
Paloma Márquel 1986. április 12-én született. Karrierjét 2004-ben a Rebelde című sorozatban kezdte. 2011-ben a Szalamandra című telenovellában megkapta Adelita szerepét. 2012-ben Sol szerepét játszotta a Több mint testőrben.

Filmográfia

Telenovellák

Források 
 

Mexikói színészek
Mexikói nők
1986-ban született személyek
Tijuanaiak
Élő személyek